Dorpen in Bulgarije
Osikovo (Blagoevgrad), een dorp in gemeente Garmen, oblast Blagoevgrad
Osikovo (Smoljan), een dorp in gemeente Devin, oblast Smoljan
Osikovo (Targovisjte), een dorp in gemeente Popovo, oblast Targovisjts